Opernglas steht für
 ein kleines, binokulares Galilei-Fernrohr
 ein kleines, faltbares Prismenfernglas, siehe auch Trinovid
 Opernglas (Zeitschrift), eine Fachzeitschrift

Siehe auch